

Abbigliamento
 Burda – stoffa indossata dalle popolazioni arabe

Aziende
 Hubert Burda Media, nota come Burda – azienda tedesca attiva nel campo dei mass media

Persone
 Aenne Burda – editrice tedesca
 Ljubov' Burda – ex ginnasta sovietica
 Mikołaj Burda – canottiere polacco
 Mykyta Burda – calciatore ucraino